

Patronyme 

 Alberto Agustín Castillo (né en 1963), joueur et entraîneur péruvien de football ;
  ;
 Alonso del Castillo Solorzano (1584-v.1648), un écrivain espagnol ;
 Anna Castillo (née en 1993), actrice espagnole ;
 Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), historien et homme politique espagnol ;
 Aurora Castillo (1914-1998), militante environnementale et communautaire de Los Angeles ;
 Berdine Castillo (2000-), athlète chilienne ;
 Carmen Castillo (née en 1945), écrivain et réalisatrice française d'origine chilienne ;
 Daniel Castillo Durante (?), écrivain québécois d'origine argentine ;
 Daniel Chávez Castillo (né en 1988), joueur péruvien de football ;
 Fabio Castillo (1989-), joueur dominicain de baseball ;
 Félix Castillo (1928-1978), joueur péruvien de football ;
 Fernanda Castillo (née en 1982), actrice mexicaine ;
  (1893-1981), diplomate et poète vénézuélien ;
 Francisca Josefa de la Concepción de Castillo (1671-1742), religieuse colombienne; 
 Gabriel Bermúdez Castillo (né en 1934), écrivain espagnol de science-fiction ;
 Gonzalo Galván Castillo (1951-2020), évêque mexicain ;
 Heberto Castillo (1928-1997), homme politique mexicain ;
 Jaime Castillo Velasco (1914-2003), avocat, philosophe et homme politique chilien ;
 Jana Castillo, danseuse contemporaine australienne ;
 Jesús Castillo (né en 2001), joueur péruvien de football ;
 Juani Castillo (né en 1955), footballeur espagnol ;
 Juan-Carlos Castillo (né en 1964), coureur cycliste colombien ;
 Lennis Castillo (née en 1963), taekwondoïste équatorienne ;
 Linda Castillo (1960-), romancière américaine, auteure de roman policier et de roman d'amour ;
 Luis Castillo (né en 1975), joueur dominicain de baseball ;
 Marelen Castillo (1968-), enseignante, chercheuse et femme politique colombienne ;
 Mariana Castillo Deball (née en 1975) à Mexico, artiste contemporaine ;
  (1941-2016), personnalité politique mexicaine ;
 Monique Castillo (1948-2019), philosophe française ;
 Nelson Castillo (né en 1970), dessinateur chilien de bande dessinée ;
 Nery Castillo (né en 1984), joueur mexicain de football ;
 Otto René Castillo (1936-1967), poète guatémaltèque ;
  ;
 Rafael Castillo (né en 1960), entraîneur péruvien de football ;
 Rafael Alba Castillo (né en 1993), taekwondoïste cubain ;
 Ramón Castillo (1873-1944), homme politique argentin ;
 Randy Castillo (1950-2002), batteur de hard rock d'origine mexicaine et apache ;
 Segundo Castillo Nazareno (né en 1982), joueur équatorien de football ;
 Segundo Castillo Varela (1913-1993), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Sergio Badilla Castillo (né en 1947), poète chilien ;
 Ulises Castillo (né en 1992), coureur cycliste mexicain.

Toponyme 

Espagne
 Castillo-Gaztelu, village dans la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque ;
 grotte du Castillo, grotte ornée préhistorique située à Puente Viesgo, Cantabrie ;

États-Unis
 Castillo de San Marcos National Monument, plus ancien fort construit aux États-Unis ;

Venezuela
 Paz Castillo, municipalité de l'État de Miranda.

Autres 
 Castillo, variété de café
 

Patronyme hispanique